Hermod ist
 eine andere Schreibweise für den nordischen Gott Hermodr.
 ein nach diesem Gott benanntes Kranschiff, siehe Hermod (Schiff).
 der Asteroid (2630) Hermod